Plot steht für:

 die Lagedarstellung von Schiffen, siehe Plotten
 technische Zeichnung wie Graph oder Diagramm, dargestellt von einem Kurvenschreiber, siehe Plotter
 eine spezielle Signalform in der Radarsignalverarbeitung, siehe Plotextraktor #Blockschaltbild
 Handlungsverlauf in einem dramatischen Werk, siehe Handlung (Erzählkunst)
 PLOT (Magazin), deutsche Fachzeitschrift zur Szenographie
 Rechtsbegriff für ein Grundstück außerhalb von Ansiedlungen mit einer Größe von weniger als 100 Hektar u. a. in Namibia und Südafrika; vgl. auch Erf (Rechtsbegriff)

Personen:
 Robert Plot (1640–1696), englischer Naturforscher

Siehe auch:

 Plott